

Patronyme
 André Trigano (né en 1925), homme d'affaires et homme politique français
 Gilbert Trigano (1920-2001), homme d'affaires français, frère d'André
 Serge Trigano (né en 1946), homme d'affaires français, fils de Gilbert
 Shmuel Trigano (né en 1948), philosophe, sociologue et universitaire français

Entreprises
 Trigano SA, société spécialisée dans la confection de matériels de loisirs.
 Résidences Trigano, entreprise, spécialiste des mobil-homes depuis 1998, filiale de Trigano SA.
 Intl André Trigano, société exploitant des sites de vacances en plein air.

Voir également
 Arnauld Champremier-Trigano, journaliste français et directeur de magazine

Homonymie de patronyme
Patronyme séfarade